Randy Weber (ur. 1953) – amerykański polityk i przedsiębiorca, kongresmen z Teksasu
 Randy Weber (ur. 1977) – amerykański skoczek narciarski